Aleja Jana Pawła II w Białymstoku
 Aleja Jana Pawła II w Bydgoszczy
 Aleja Jana Pawła II w Częstochowie
 Aleja Jana Pawła II w Gdańsku
 Aleja Jana Pawła II w Gdyni
 Aleja Jana Pawła II w Iławie
 Aleja Jana Pawła II w Kole
 Aleja Jana Pawła II w Krakowie
 Aleja Jana Pawła II w Krośnie
 Aleja Jana Pawła II w Łodzi
 Aleja Jana Pawła II w Szczecinie
 Aleja Jana Pawła II w Warszawie